El término REGNUM o Regnum, puede referirse a:

 Regnum Online, un videojuego de rol multijugador masivo en línea (MMORPG);
 REGNUM (agencia de noticias), una agencia de noticias rusa.